Fußball-Bundesliga 2004/2005  vanns av Bayern München före Schalke 04 och Werder Bremen.

Bayern kunde kalla sig Bundesligamästare med tre matcher kvar att spela då man skaffat sig en ointaglig ledning med 11 poäng för Schalke 04.

Poängtabell

Anmärkningslista

Källor

Noter 

2004 i Tyskland
2005 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004/2005